Kran (v. mittelhochdt.: krane Kranich, sc.: Halsform) bezeichnet:

 Kran, Transportgerät
 Kran (Oblast Stara Sagora) Kran, bulgarische Stadt
 Kran (Insel), eine der indonesischen Kei-Inseln
 im mittleren westlichen Deutschland einen Wasserhahn als sprachliche Übertragung nach der Form des Wasserspenders 

Siehe auch:
 Cran
 Craan
 Kraan (Begriffsklärung)
 Krahn
 Gran
 Graan
 Grahn